Минулорічна чемпіонка Петра Квітова програла Кікі Бертенс у чвертьфіналі, який був повторенням фіналу минулого року.

Бертенс виграла титул, здолавши в фіналі Сімону Халеп, 6–4, 6–4.

Перед турніром Наомі Осака, Халеп та Анджелік Кербер претендували на звання першої ракетки світу. Осака зберегла це звання, оскільки Кербер знялася перед другим колом, а Халеп програла в фіналі.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні теніситки

Кваліфаєри

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

References
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mutua Madrid Open 2019
2019 в іспанському спорті